

Adjectif 
Le mot bot est un adjectif employé pour qualifier un pied (pied bot), une main ou une hanche atteint par une contracture ou une lésion permanente des muscles.

Nom commun 
En anglais, le mot bot est le diminutif du mot robot.

En français, le mot bot peut désigner :
 en informatique, bot, un type de programme informatique qui effectue des tâches automatisées ;
 dans le domaine des jeux vidéo, bot, un programme simulant un joueur humain.

Patronyme 

 Ben Bot (2003-2007), homme politique néerlandais, ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas ;
 Jean-Marc Bot (1944-), prêtre écrivain français ;
 Jeanne Bot (1905-2021), supercentenaire française ;
 Marc Le Bot (1909-2001), écrivain et professeur français ;
 Yves Bot (1947-2019), magistrat français.
 Steef de Bot (1991-), acteur, réalisateur, producteur et scénariste néerlandais.

Dans la fiction 
 Sam Bot (nom original de Peter Paper), un héros de bande dessinée de Raoul Buzzelli ;

Toponyme 

 Bot, une commune de la province de Barcelone, en Catalogne (Espagne).

Code 
BOT est un code qui peut désigner :
 Botswana, selon la liste des codes pays du CIO.

Acronyme 
 BOT, pour Build-operate-transfer

Code